A Zámor régi magyar személynév, bizonytalan eredetű, egyes vélemények szerint szláv eredetű, a jelentése romboló, pusztító, más vélemény szerint a szamár szóból származik.


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok
 február 16.
 február 19.

Híres Zámorok

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (Z)
Férfikeresztnevek (Z)
Szláv eredetű magyar férfikeresztnevek
Magyar eredetű magyar férfikeresztnevek
Régi magyar férfi személynevek